Electronic Journal of Biotechnology
 Enterprise JavaBeans